Гаплогруппа R-V1636 или R1b1a2 (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Субклады 

 R-V1636 (R1b1a2)
 R-V1274 (R1b1a2a)
  R-Y83069 (R1b1a2b)

Палеогенетика

Медный век 
Хвалынская культура
 I0122 | SVP35 __ Khvalynsk II (grave 12) __ Хвалынский район, Саратовская область, Россия __ 4936-4730 calBCE (5960±25 BP, PSUAMS-4031) __ М __ R1b1a > R-V1636 # H2a1.

 Прогресс-2 __ Прогресс (Кировский район), Ставропольский край, Россия.
 PG2001 | BZNK-113/4 __ Progress 2 (kurgan 1, grave 37) __ 4994-4802 calBCE (6012±28 BP, MAMS-110564) __ М __ R1b1 > R-V1636 # I3a
 PG2004 | BZNK-062/3 __ Progress 2 (kurgan 4, grave 9) __ 4240-4047 calBCE (5304±25 BP, MAMS-11210) __ М __ R1b1 > R-V1636 # H2 > H2a*

Древний Ближний Восток
 ART038 | S150 (H221) __ Арслантепе __ Батталгази, Малатья (ил), Восточная Анатолия, Турция __ 3361-3105 calBCE (4534±27 BP, MAMS-34112) __ М __ R1b1a2 (V1636*) # K1a17a.

Культура одиночных погребений
 RISE1281 __ Gjerrild stone cist (skeleton 5) __ Норддюрс (коммуна), Центральная Ютландия, Дания __ 2279-2036 calBCE (3790±34 BP, UBA-36753) __ М __ R1b-V1636 # K2a.

Бронзовый век 
Ямная культура
 SA6010 | BZNK-008/3 __ Sharakhalsun 6 (kurgan 2, grave 13) __ Шарахалсун, Туркменский район, Ставропольский край, Россия __ 2884-2679 calBCE (4185±23BP, MAMS-29821) __ М __ R1b1a2-V1636* # U5a1g.

Куро-араксская культура
 I1635 | KA1/12 __ Kalavan-1 (burial UF1) __ Калаван, Гехаркуникская область, Армения __ 2619-2465 calBCE (4005±35 BP, Poz-81102) __ М __ R1b1x > R-V1274 # X2f.

Примечания

Публикации 
2015
 
2016
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022

Ссылки 
 
 
 

Гаплогруппа R1b (Y-ДНК)